Die League of Ireland 1943/44 war die 23. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Cork United.

Der Shelbourne FC wurde zum vierten Mal Meister.

Modus 
Acht Mannschaften spielten an 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1944
Fußballsaison 1943/44